Magico – relativo alla magia
Magico – manga di Naoki Iwamoto
Magico – singolo di Izi del 2019
Magico – album di Mondo Marcio del 2022

Pagine correlate 
 Magia (disambigua)